Christmas Hills kan syfta på följande platser:

Australien 

 Christmas Hills (ort), Tasmanien, Circular Head, 
 Christmas Hills (del av en befolkad plats), Victoria, Nillumbik, 
 Christmas Hills (kullar), Tasmanien, 

Robotskapade Australienförgreningar